Hempstead ist der Name mehrerer Orte:

 Hempstead (Town, New York), Vereinigte Staaten
 Hempstead (Village, New York), Vereinigte Staaten
 Hempstead (Texas), Vereinigte Staaten
 Hempstead (Kent), England
 Hempstead (Norfolk), England
 Hemel Hempstead, England
 Hempstead County, Verwaltungsbezirk im US-Bundesstaat Arkansas

Hempstead ist der Familienname folgender Personen: 

 David Hempstead (1909–1983), US-amerikanischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Edward Hempstead (1780–1817), US-amerikanischer Politiker
 Isaac Hempstead-Wright (* 1999), britischer Kinderschauspieler
 Stephen P. Hempstead (1812–1883), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Gould Guggenheim Estate (Hempstead House)
 Hampstead